

Toponyme 
 Houdemont est un village de la commune belge de Habay.
 Houdemont est une commune française de Meurthe-et-Moselle.

Voir aussi 
 Houdelmont